Mosbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mosbacher (* 1954), österreichischer Künstler
 Andreas Mosbacher (* 1967), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Dee Mosbacher (* 1949), US-amerikanische Filmemacherin
 Eva Mosbacher (1926–1963), deutsch-britische Krankenschwester und NS-Opfer
 Maria Mosbacher (* 1953), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Peter Mosbacher (1912–1977), deutscher Hörfunksprecher, Schauspieler  und Theaterregisseur
 Robert Mosbacher (1927–2010), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

Siehe auch:
 Mosbach (Begriffsklärung)